Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 1987 года прошёл 4—5 июля на стадионе «Шюценматте» в швейцарском Базеле (мужчины) и стадионе «Фернан Фурнье» во французском Арле (женщины). Одновременно женщины в Базеле и мужчины в Арле определяли сильнейших в финале B. В те же сроки в испанском Мадриде состоялся финал C. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 32 мужчины и 32 женщины. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Худшая команда по итогам соревнований теряла право участвовать в финале A в следующем розыгрыше.

Шестикратный обладатель Кубка Европы, женская сборная ГДР, сенсационно заняла последнее место и вылетела из главного дивизиона турнира. Сразу трое участниц команды не смогли завершить многоборье: Анке Бемер сошла из-за травмы после первого вида, Сабина Пец получила во второй день солнечный удар (температура в Арле доходила до 40 градусов), а Хайке Тишлер снялась с соревнований после пяти видов.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Финал B 
Финал B состоялся 4—5 июля во французском Арле (мужчины) и швейцарском Базеле (женщины).

Финал C 
Финал C состоялся 4—5 июля в Мадриде, столице Испании.

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июль 1987 года
Спорт в Швейцарии в 1987 году
Спорт во Франции в 1987 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швейцарии
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Базеле
Международные спортивные соревнования в Арле